Grenet ist der Familienname folgender Personen:

 Eliseo Grenet (1893–1950), kubanischer Pianist und Komponist
 François Grenet (* 1975), französischer Fußballspieler 
 Frantz Grenet (* 1952), französischer Archäologe 

Grenet ist der Name folgender Personen:

 Grenet (Rugbyspieler), französischer Rugby-Union-Spieler